I-29 steht für:
 Interstate 29, Teil des Interstate-Highway-Systems der Vereinigten Staaten
 I-29 (U-Boot), ehemaliges U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine

Abkürzung